Salta kan syfta på:

 Salta (växter) – ett slideväxtersläkte

Geografi

Argentina 

 Salta (provins), 
 Salta, provinshuvudstad,

Uruguay 

 Salto, Uruguay, departementshuvudort, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Uruguayförgreningar